Wespennest steht für:
 einen Bau der Wespen
 den Schleimpilz Metatrichia vesparium
 die österreichische Literaturzeitschrift Wespennest (Zeitschrift)
 ein Gebäck (meist im Plural verwendet) Wespennest (Backware)

Wespennest ist der Titel der folgenden Filme:
 Ein starkes Team: Wespennest, 72. Folge der Krimiserie Ein starkes Team
 Wespennest (Film) (La Crime), französischer Kriminalfilm von Philippe Labro (1983)

Das Wespennest steht für: 
 die deutsche Satirezeitschrift Das Wespennest
 Das Wespennest (Film), US-amerikanisch-italienischer Kriegsfilm aus dem Jahr 1970
 Das Wespennest (Roman), Roman von Peter O. Chotjewitz, erschienen im Rotbuch Verlag 1999

Siehe auch:
 den Film Das tödliche Wespennest des Regisseurs Florent Emilio Siri
 den Fernsehkrimi Mörderisches Wespennest des Regisseurs Markus Imboden